Spojení písmen K a V může mít různé významy:

KV
 bývalá SPZ okresu Karlovy Vary
Köchelův seznam (z německého Köchelverzeichnis) – souborný katalog děl Wofganga Amadea Mozarta
KV (tank) – řada ruských těžkých tanků ze 40. let 20. století
krátké vlny – kmitočtové radiokomunikační pásmo
Knižní velkoobchod
Krajský výbor
Údolí králů (z anglického King’s Valley) – doplněno číslem označuje jednotlivou hrobku (KV 1 – KV 63). Viz seznam hrobek v Údolí králů

kV 
 kilovolt – násobná předpona kilo a jednotka elektrického potenciálu a elektrického napětí, jeden tisíc voltů = 103 V = 1 kV

kv 
 komijština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky